Barbera kan syfta på:

 Barbera – en blå vindruva av arten Vitis Vinifera
 Hanna-Barbera Productions – ett animationsbolag starta av William Hanna och Joseph Barbera
 Stadio Renzo Barbera – uppkallad efter Renzo Barbera

Personer
 Joseph Barbera – en amerikansk animatör, regissör och filmproducent
 Héctor Barberá – en spansk roadracingförare
 Renzo Barbera (president) (1920 – 2002), ordförande i den italienska fotbollsklubben US Città di Palermo